Университет Лихтенштейна () — один из четырёх центров высшего образования Княжества Лихтенштейн, расположенный в городе Вадуц.

История 
Для подготовки инженеров в 1961 году был основан «Вечерний техникум Вадуца» (). В 1988 году техникум был переименован в «Лихтенштейнскую школу инженеров» (). В 1992 году статус учебного заведения поднялся до «Специальной высшей школы Лихтенштейна» (). С 2005 года назывался Высшая школа Лихтенштейна (). В 2011 году получил своё нынешнее название.

В 2008 году статус института был повышен до университетского, и теперь, в рамках Болонского процесса, там ведётся не только подготовка бакалавров и магистров — появилась возможность получить степень Ph.D. Присуждаемые степени признаются странами-членами ЕС, ЕЭЗ и Швейцарией.

Структура 
Университет делится на четыре института:
 Архитектуры и планирования
 Предпринимательства
 Финансовых услуг
 Экономических информационных систем

Университет Лихтенштейна является ассоциированным членом Европейского исследовательского центра информационных систем. Всего по основным и дополнительным программам подготовки в университете обучается около 800 человек.

Ссылки 
Официальный сайт Университета Лихтенштейна

Университеты Лихтенштейна